Лобковое () — село,
Пятихатский сельский совет,
Васильевский район,
Запорожская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 2320985805. Население по переписи 2001 года составляло 99 человек.

Географическое положение 
Село Лобковое находится на правом берегу реки Янчекрак,
ниже по течению на расстоянии в 1,5 км расположено село Каменское.
Рядом проходит автомобильная дорога .

История 
 1892 — дата основания.

Примечания